Sig (oldnordisk sīk) er ifg. Ordbog over det danske Sprog betegnelsen på et sump- eller vådområde eller et langsomt flydende vandløb.
Ordet indgår i mange stednavne:
 Sig (Idom Sogn) – en bebyggelse i Idom Sogn, Holstebro Kommune
 Sig (Rind Sogn) – en bebyggelse i Rind Sogn, Herning Kommune
 Sig (Vinding Sogn) – en bebyggelse i Vinding Sogn, Herning Kommune
 Sig (Ølgod Sogn) – en bebyggelse i Ølgod Sogn, Varde Kommune
 Sig (Thorstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Thorstrup Sogn, Varde Kommune
 Sig - lille rest af væske på bunden af et kar, et glas olgn.; lille smule, sjat af en væske; lille tår

Referencer